Lindzén, Lindzen:
 Anna-Lisa Lindzén (1888–1949), svensk operettsångerska och skådespelerska
 Hildegard Lindzén (1872–1930), svensk balettdansös och skådespelare
 Richard Lindzen, amerikansk atmosfärisk fysiker (en)
 Tore Lindzén, svensk vattenpolospelare (en)

Svenska efternamn